Чемпионат Греции по баскетболу среди женщин — турнир среди греческих баскетбольных женских команд. Первый розыгрыш состоялся в 1967 году, чемпионками которого стала команда БК «Ираклис» Салоники. Больше всего титулов — 21 на счету у афинского БК «Спортинг».

Чемпионы 

 *- впервые первенство игралось по системе «плей-офф»

Достижения клубов

См. также 
 Чемпионат Греции по баскетболу

Ссылки 
 
 Список чемпионов Греции 

Чемпионат Греции по баскетболу среди женщин